Sächsischer Hof steht für
 Sächsischer Hof (Dermbach), Gasthaus in Dermbach
 Hotel Sächsischer Hof, Hotel in Meiningen 
 Sächsischer Hof (Weimar), Gasthaus in Weimar
 alternative Bezeichnung für den sächsischen Hofstaat